Espeyran est le nom d'un domaine situé dans le département du Gard, en France, ainsi que le nom d'une famille noble française attachée à ce domaine (les Sabatier d'Espeyran) :

 château d'Espeyran ;
 hôtel d'Espeyran (connu ensuite aussi sous le nom d'hôtel Marcel-Dassault), hôtel particulier à Paris.